Fischa bezeichnet:

 Fischa, Nebenfluss der Donau in Niederösterreich
 Fischa (Werra), Nebenfluss der Werra in Thüringen
 Fischa (Gemeinde Gnas), Ortschaft der Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark